Svetovni pokal v alpskem smučanju 1992 je šestindvajseta sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 23. novembrom 1991 in 22. marcem 1992. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Petra Kronberger in Paul Accola.

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Superveleslalomski seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Superveleslalomski seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

1992
1992 v športu